Ви́ктор Абра́мов:
 Абрамов, Виктор Васильевич (1940—2021) — украинский медик, ректор Днепровского медицинского института.
 Абрамов, Виктор Иванович — генерал-майор инженерно-авиационной службы.
 Абрамов, Виктор Николаевич (род. 1952) — советский футболист.
 Абрамов, Виктор Семёнович (род. 1956) — депутат Государственной думы.
 Абрамов, Виктор Эммануилович (род. 1947) — пианист.